Großendorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Großendorf (Barmstedt), Ortsteil der Stadt Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Großendorf (Büdingen), Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Großendorf (Gemeinde Ried im Traunkreis), Ortschaft der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Großendorf, Stadt in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Polnisch: Władysławowo
Großendorf, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Polnisch: Wielka Wieś (Główczyce)
Großendorf, Stadt in Rumänien; siehe Rumänisch: Săliște (Sibiu)

historisch:
 Rahden, Ortschaft im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen